Минье — французская фамилия. Известные носители:
 Минье, Карен (род. 1973) — бельгийская журналистка и телеведущая.
 Минье, Клод (1804—1879) — французский офицер, изобретатель пули Минье (1847) и винтовки Минье (1849).
 Минье, Франсуа (1796—1884) — французский историк.

Топоним 
 Минье (Эндр) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.